Den Namen Herophilos trugen folgende Personen:

 ein griechischer Arzt und Anatom (325–255 v. Chr.), siehe Herophilos von Chalkedon;
 ein römischer Gemmenschneider, siehe Herophilos (Gemmenschneider).